Политолог:

 Политолог — учёный, дипломированный специалист в области политологии, эксперт в области политики.
 «Политолог» — роман российского писателя Александра Проханова, опубликованный в 2005 году.

См. также 
 Политик